WIF steht für:
 Web Impact Factor, eine Maßzahl zur Bewertung von Webseiten
 Widerøe’s Flyveselskap (ICAO-Code), eine norwegische Fluggesellschaft
 Wirtschaftsinformatik, ein Studienfach
 Windows Identity Foundation, eine „Claim-based Authorization“ von Microsoft auf .NET-Basis

wif steht für:
 Wik-Me'nh (ISO-639-3-Code), eine der Paman-Sprachen innerhalb der australischen Sprachen von Queensland

WIF